Bardolino – comune italiano
 Bardolino – tipi di vini del veneto
 Bardolino – vino DOC prodotto nella provincia di Verona